El término Natchez puede denominar a:
 Los natchez (w-nahk'-che) son una tribu amerindia posiblemente de lengua muskogi (según Sapir, del grupo hoka-sioux). Vivían cerca del actual Natchez, en el Misisipi inferior.
 El idioma natchez, hablado por la tribu natchez;
 Natchez, ciudad del estado de Misisipi en Estados Unidos.
 Natchez, villa en el estado estadounidense de Luisiana.